

Patronymie
 Otto Stapf (1857-1933) est un botaniste autrichien.
 Otto Stapf (1890-1963) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.